Matamoras (Ohio)
Matamoras (Pensilvânia)

Veja também
Matamoros

Desambiguações de topônimos